Nemzetközi szabadnév (gyógyszer) gyógyszerek nemzetközi szabadneve (WHO)
 Nemzetközi szabadnév (peszticid) növényvédő szerek nemzetközi szabadneve (ISO)